Joseph P. Kennedy Sr.
 Joseph P. Kennedy Jr.